AIB peut faire référence à :
 acide indolbutyrique, une auxine libérée par le saule ;
 Action intégraliste brésilienne, un mouvement politique brésilien ;
 Agence d'information du Burkina, l'agence de presse officielle du Burkina Faso
 , une banque afghane ;
 Allied Intelligence Bureau, le service de renseignements australo-américain pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Allied Irish Banks, une banque irlandaise ;
 Anglo Irish Bank, une banque irlandaise ;
 Association des Industriels de Belgique (AIB-Vinçotte), un organisme de régulation industrielle belge ;
 American Institute of Baking, un organisme américain pour l'industrie boulangère ;
 .

 Azzouz Aïb (1980-), joueur international algérien de rugby à XV ;
 Mohamed Achref Aib (1990-), footballeur algérien.